Озгюр Озель (род. 21 сентября 1974) — турецкий политик.

Биография 
Родился 21 сентября 1974 года в Манисе. Там же получил начальное образование и окончил колледж. Также Озгюр Озель окончил Фармацевтический факультет Эгейского университета.

После окончания университета работал фармацевтом. В 2011 году был избран членом Великого национального собрания, переизбирался в июне и ноябре 2015 года. Также в июне 2015 года Озель вместе с Левентом Гёком и Энгином Алтаем был избран председателем парламентской группы республиканской народной партии Турции.

Известен тем, что за два месяца до взрыва шахты в городе Сома, в результате которого погиб 301 человек, внёс в парламент ходатайство о проведении проверок на шахтах в связи с участившимися незадолго до этого несчастными случаями.

В 2015 году Озель получил премию «Политик года», учреждённую в память об Угуре Мумджу.

Примечания 

Члены Великого национального собрания Турции XXIV созыва
Фармацевты Турции
Выпускники Эгейского университета
Члены Республиканской народной партии (Турция)
Члены Великого национального собрания Турции XXVI созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXV созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXVII созыва